CTF steht für:
 Capture the Flag (deutsch: Erobere die Fahne), ein Spiel
 charge-trap flash (englisch), ein Halbleiterspeicher, siehe Charge-Trapping-Speicher
 Wahrheits- und Freundschaftskommission, einer Kommission, die die Verbrechen während der indonesischen Besetzung Osttimors untersuchte
 Country-Tourenfahrt, eine Variante von Radtourenfahrten, die auf nicht befestigten Wegen ausgetragen wird
 Computer to Film, direkte Filmbelichtung per Computer (Druckvorstufe)
 Contamana, peruanischer Flughafen nach dem IATA-Code
 Controlled Traffic Farming, ein Verfahren der Landwirtschaft, bei dem für alle Arbeiten exakt dieselbe Fahrspur genutzt wird, um Bodenschäden auf kleine Bereiche zu begrenzen
 Compania de Transport Feroviar Bucuresti S. A., rumänisches Eisenbahnverkehrsunternehmen

CTF